Grandien är ett efternamn som burits av bland andra:

Alf Grandien
Aurore Grandien
Bo Grandien
Hans Grandien
Rudolf Grandien

Svenska efternamn